Mainzer ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Mainzer (* 1974), US-amerikanische Astronomin
 Arthur Mainzer (1895–1954), deutscher Schauspieler
 Engelbert Mainzer (1886–1974), deutscher Landschafts und Porträtmaler sowie Gebrauchsgrafiker
 Friedrich Moritz Mainzer (1875–1955), deutscher Jurist, Verfolgter des Naziregimes, Emigrant
 Klaus Mainzer (* 1947), deutscher Philosoph und Wissenschaftstheoretiker
 Otto Mainzer (1903–1995), deutsch-amerikanischer Schriftsteller
 Philipp Mainzer (* 1969), deutscher Architekt und Produktdesigner
 Rudolf Mainzer (1882–1977), deutscher Politiker (SPD), preußischer Landtagsabgeordneter
 Udo Mainzer (* 1945), deutscher Denkmalpfleger

Siehe auch:
 Meinzer